

Mythologie 
 Mestor fils de Persée.
 Mestor, un des fils de Ptérélas, descendant du précédent.
 Mestor fils de Priam.